Белоя́рский — название населённых пунктов в России:

 Белоярский — город в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Белоярский — посёлок в Новобурасском районе Саратовской области.
 Белоярский — посёлок городского типа в Белоярском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Белоярское лесничество
Белоярский район